Саверн () — кантон на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн. После модификации, проведенной в результате административной реформы 18 февраля 2014 года, общее количество коммун в его составе с марта 2015 года увеличилось с 18 до 52-х, а площадь кантона возросла со 130,32 км² до 370,53 км².

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 18 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Нижний Рейн уменьшилось с 44 до 23-х. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года.

Начиная с выборов в марте 2015 года, советники избираются по смешанной системе (мажоритарной и пропорциональной). Избиратели каждого кантона выбирают Совет департамента (новое название генерального Совета): двух советников разного пола. Этот новый механизм голосования потребовал перераспределения коммун по кантонам, количество которых в департаменте уменьшилось вдвое с округлением итоговой величины вверх до нечётного числа в соответствии с условиями минимального порога, определённого статьёй 4 закона от 17 мая 2013 года. В результате пересмотра общее количество кантонов департамента Нижний Рейн в 2015 году уменьшилось с 44-х до 23-х.

Советники департаментов избираются сроком на 6 лет. Выборы территориальных и генеральных советников проводят по смешанной системе: 80 % мест распределяется по мажоритарной системе и 20 % — по пропорциональной системе на основе списка департаментов. В соответствии с действующей во Франции избирательной системой для победы на выборах кандидату в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов (то есть больше половины голосов из числа не менее 25 % зарегистрированных избирателей). В случае, когда по результатам первого тура ни один кандидат не набирает абсолютного большинства голосов, проводится второй тур голосования. К участию во втором туре допускаются только те кандидаты, которые в первом туре получили поддержку не менее 12,5 % от зарегистрированных и проголосовавших «за» избирателей. При этом, для победы во втором туре выборов достаточно простого большинства (побеждает кандидат, набравший наибольшее число голосов).

Консулы кантона 

После реформы 2015 года консулов избирают парами:

Географическое положение 
Кантон граничит на севере с кантонами Ла-Петит-Пьерр и Буксвиллер округа Саверн, на востоке с кантоном Ошфельден округа Страсбург-пригород, на юге с кантоном Мармутье округа Саверн и на западе с кантоном Фальсбур округа Сарбур в департаменте Мозель региона Лотарингия.

История 

Кантон был основан 15 февраля 1790 года в ходе учреждения департаментов. Официальная дата создания кантона — 1793 год. С созданием округов 17 февраля 1800 года, кантон с 1801 года переподчинён в качестве составной части округа Саверн.

В составе Германской империи с 1871 по 1919 год не было административного деления на кантоны и округа (округ «Цаберн (Саверн)» был упразднён), а была создана единая имперская провинция Эльзас-Лотарингии без административного деления на города и общины.

С 28 июня 1919 года кантон Саверн является частью округа Саверн.

С 1940 по 1945 год территория была оккупирована гитлеровской Германией.

В марте 2015 года кантон модифицирован в результате административной реформы в его составе 52 коммуны: 14 коммун из состава округа Мольсем и 38 коммун округа Саверн.

Состав кантона 
До 2015 года кантон включал в себя 18 коммун:

В результате административной реформы площадь кантона увеличилась до 370,53 км², включает в себя 52 коммуны — 14 коммун из состава округа Мольсем (Бальбронн, Вангенбург-Энгенталь, Васлон, Вестоффен, Жеттерсвиллер, Зенайм, Зенакер, Кнёрсайм, Косвиллер, Крастат, Оэнгёф, Ранжен, Романсвиллер и Тренайм) и 38 коммун округа Саверн (Алленвиллер, Альтенайм, Аттмат, Биркенвальд, Вальдольвисайм, Вестуз-Мармутье, Вольшайм, Готсайм, Готтенуз, Дембсталь, Детвиллер, Кленгёф, Ландерсайм, Литтенайм, Лошвиллер, Люпстен, Мармутье, Меннольсайм, Монсвиллер, Оттерсвиллер, Оттерсталь, Прентсайм, Рётенбур, Рэнардсмюнстер, Саверн, Саленталь, Сен-Жан-Саверн, Сенгрист, Сесольсайм, Стенбур, Таль-Мармутье, Фридольсайм, Фюршозен, Швенайм, Эжен, Экартсвиллер, Энгвиллер, Эрнольсайм-ле-Саверн). К 18 коммунам из прежнего состава кантона Саверн добавлены две коммуны Сесольсайм и Фридольсайм упразднённого кантона Ошфельден; 25 коммун из состава упразднённого кантона Мармутье (Алленвиллер, Биркенвальд, Вестуз-Мармутье, Готтенуз, Дембсталь, Жеттерсвиллер, Зенайм, Зенакер, Кленгёф, Кнёрсайм, Крастат, Ландерсайм, Лошвиллер, Мармутье, Оттерсвиллер, Оэнгёф, Ранжен, Рётенбур, Рэнардсмюнстер, Саленталь, Сенгрист, Таль-Мармутье, Швенайм, Эжен и Энгвиллер) и ещё 7 коммун из состава упразднённого кантона Васлон: (Бальбронн, Вангенбург-Энгенталь, Васлон, Вестоффен, Косвиллер, Романсвиллер и Тренайм), суммарная численность населения — 49 635 человек (по данным INSEE, 2013), плотность населения — 134 чел/км².

С марта 2015 года в составе кантона 52 коммуны:

 А1 января 2016 года в результате административной реформы коммуны Алленвиллер, Биркенвальд, Саленталь и Сенгрист упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Соммеро (округ Саверн, кантон Саверн).

Примечания 

Кантоны департамента Нижний Рейн